Stavstjärn kan syfta på:

Stavstjärnarna (östra), sjö i Ånge kommun,  (1 ha)
Stavstjärnarna (västra), sjö i Ånge kommun, 
Stavstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,19 ha)

Se även
Stavtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn